

Astronomia
Zenone – cratere lunare

Onomastica
Zenone – variante del nome proprio di persona Zeno

Persone 
 Zenone di Elea (489 a.C.-431 a.C.) – filosofo greco antico presocratico, discepolo di Parmenide
 Zenone di Cizio (336-335 a.C. – 263 a.C.) – filosofo greco antico di origine fenicia, fondatore dello stoicismo
 Zenone di Tarso (tra il III e il II secolo a.C.) – filosofo stoico proveniente dall'Asia Minore
 Zenone di Rodi (prima metà del II secolo a.C.) – storico greco
 Zenone di Sidone (150 a.C.-75 a.C.) – è stato un filosofo greco antico
 Zenone (425 circa – 491) – imperatore romano d'Oriente
 Zenone (floruit 447-451) – generale romano di origini isauriche

Filosofia
 Paradossi di Zenone